Наталі Тозья була чинною чемпіонкою і була однією з чотирьох півфіналісток.

Півфінали і фінал не відбулись через дощ. Чотирма півфіналістками були Штеффі Граф, Тозья, Олена Лиховцева і Яюк Басукі.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі шістнадцять сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 DFS Classic 1998 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF singles results page

DFS Classic, одиночний розряд
1998